Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn 2017/2018 (oficjalna nazwa: Österreichischer Cup Herren 2017/2018) – rozgrywki o siatkarski Puchar Austrii organizowane przez Austriacki Związek Piłki Siatkowej (niem. Österreichischer Volleyball Verband). Zainaugurowane zostały 30 września 2017 roku. Brały w nich udział kluby z DenizBank AG Volley League, 2. Bundesligi oraz Landesligi.

Turniej finałowy rozegrany został w dniach 2-3 marca 2018 roku w Bluebox-Arena w Grazu. Puchar Austrii zdobył , pokonując w finale .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 

2017 w Austrii
2018 w Austrii
2017 w piłce siatkowej
2018 w piłce siatkowej
Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn